Катру — французская фамилия.

Представители:
 Катру, Жорж (; 1877—1969) — французский военный и государственный деятель.
 Катру, Франсуа (; 1659—1737) — иезуит, французский писатель.